Населені пункти в Чехії:

 Кожлі (Гавличкув-Брод)
 Кожлі (Пісек)